Cristian  Díaz puede referirse a:

 Cristian Fabián Díaz (1976-), futbolista argentino.
 Christian Leonel Díaz (1976-), futbolista argentino y actual director técnico.
 Christian Antonio Díaz (1991-), futbolista mexicano.
 Cristian Díaz Rodríguez (1992-), baloncestista español.
 Cristian  Díaz Alay (1971-), futbolista chileno, periodista y entrenador técnico en el fútbol sueco.
 Cristian Díaz Cuero (1999-), futbolista colombiano.